Coenonympha detersa är en fjärilsart som beskrevs av Ruggero Verity 1919. Coenonympha detersa ingår i släktet Coenonympha och familjen praktfjärilar. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Praktfjärilar
detersa